Southill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Southill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset